I Hear Black — шестой студийный альбом американской трэш-метал группы Overkill, выпущенный 9 марта 1993 года на лейбле Atlantic Records.

Об альбоме 
Спродюсированный Алексом Периэласом (Anthrax, Testament), I Hear Black был первым альбомом Overkill, выпущенным напрямую на Atlantic Records. Альбом представляет собой изменение музыкального стиля с высокотемпового трэш-метала, присущего предыдущим работам группы, на грув-метал. Результатом стал металлический альбом, который был намного мрачнее. Европейский этап тура «World of Hurt Tour» 1993 года включал Savatage в качестве группы поддержки. Музыкальное видео было сделано для трека «Spiritual Void», но оно мало транслировалось из-за упадка металла в мейнстриме в те времена. Этот альбом и W.F.O. были переизданы на лейбле Wounded Bird Records в 2005 году.

В начале вспомогательного тура группа отыграла восемь песен с альбома вживую. Тем не менее, песни были быстро исключены из сет-листа, и ни одна из них не исполнялась с 2002 года.

Реакция 
Джейсон Андерсон из AllMusic дал положительный отзыв на альбом, наградив его тремя звездами из пяти и заявив: «Выпустив, пожалуй, самую лучшую, самую музыкальную запись в и без того значительной трэш-металлической карьере группы в 1991 году, Overkill выпустили вслед за Horrorscope I Hear Black в 1993 году, чуть более плотную, амбициозную запись, и первую для группы запись для Atlantic Records». Затем Андерсон добавил: «Хотя это не важный релиз для своего жанра или даже для группы, I Hear Black по-прежнему остается респектабельным пост-трэш-предложением».

I Hear Black был одним из самых успешных альбомов Overkill, дебютировав на 122 месте в чарте Billboard 200. Альбом также дал Overkill их самую высокую позицию в чарте Billboard Heatseekers, достигнув пика на третьем месте.

Список композиций 
Все песни написаны Бобби Эллсвортом и Д. Д. Верни, за исключением отмеченных.

Участники записи 
 Бобби «Блиц» Эллсворт — вокал
 Д. Д. Верни — бас-гитара
 Меритт Гант — гитара
 Роб Каннавино — гитара
 Тим Маллар — ударные
 Запись — в Pyramid Sound, Итака (Нью-Йорк), США
 Продюсеры — Алекс Периэлас и Overkill
 Звукоинженеры — Роб Хантер и Алекс Периэлас
 Мастеринг — Том Койн на Hit Factory

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Official OVERKILL Site

Альбомы Overkill
Альбомы Atlantic Records